Clara Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clara Township (North Dakota)
 Clara Township (Pennsylvania)